Александр Янов: Янов, Александр Львович (1930—2022) — советский историк, с 1974 года живший и работавший в США.
 Янов, Александр Павлович (1930—1987) — советский учёный в области горного дела.
 Янов, Александр Степанович (1857—1918) — русский художник, декоратор.